Самптер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Самптер, Джереми (род. 1989) — американский актёр, модель.
 Самптер, Дональд (род. 1943) — британский актёр.
 Самптер, Тика (род. 1980) — американская актриса.